Sur le pont d’Avignon – francuska piosenka
 Sur le pont d’Avignon – wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
 Sur le pont d’Avignon – piosenka Budki Suflera